In het seizoen 2022/2023 komt Manchester United FC uit in de Engelse Premier League. In dit seizoen zal Manchester United ook weer uitkomen in de FA Cup en de EFL Cup. Manchester United zal ook deelnemen aan de UEFA Europa League.

Selectie 2022/2023

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2023

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Winter

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Premier League

FA Cup

League Cup

UEFA Europa League

Statistieken

Tussenstand in Engelse Premier League

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Manchester United FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2022/23